

Localidades

Forest Park (Geórgia)
Forest Park (Illinois)
Forest Park (Ohio)
Forest Park (Oklahoma)
Ou ainda:
Lake Forest Park

Veja também
Park Forest

Desambiguações de topônimos